Robert McCammon ist der Name folgender Personen:

 Robert McCammon (* 1941), kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär, siehe Bob McCammon
 Robert R. McCammon (* 1952), US-amerikanischer Schriftsteller